Jetpack steht für:

 Raketenrucksack, eine Antriebseinheit zur Bewegung einer einzelnen Person
 Jetpack (Firefox-Projekt), Software zur Entwicklung von Firefox-Add-ons